Bonfils est un nom propre, utilisé comme prénom ou patronyme.

Bonfils comme prénom 

Le prénom Bonfils est un prénom masculin, actuellement tombé en désuétude. Il a été porté par :
 Bonfils de Foligno, un moine du  (Osimo, Italie - d. ~1115), devenu abbé du monastère Notre-Dame à Storace, avant d'être évêque de Foligno ; il est fêté le 27 septembre. 
 Bonfils dei Monaldi, l'un des fondateurs de l'ordre des Servites de Marie. 
 Bonfils Ponticelli, cofondateur avec ses frères Céleste et Lazare, d'une entreprise française de montage levage, tuyauterie industrielle et mécanique, fondée en région parisienne en 1921.

Bonfils comme patronyme 

 Charles-Henri Bonfils (1908-2001), administrateur colonial français. 
 Félix Bonfils (1831-1885), photographe français. 
 Jean Bonfils (1930-), prélat catholique français, évêque émérite du diocèse de Nice.
 Jean Bonfils (1921-2007), organiste, pédagogue et musicologue français.
 Joseph Bonfils (Tov Elem), rabbin français de la première moitié du . 
 Philibert-Augustin Bonfils (1809-après 1868), officier de marine et administrateur colonial français.
 Marc Bonfils, permaculteur.
 Rémi Bonfils (né en 1988), rugbyman français.
 
 Serge Bonfils (1923-2013), professeur et chercheur français en gastro-entérologie.

Autres 
 Amealco de Bonfil est l'une des municipalités de l'État de Querétaro

Références